Норовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Норовское сельское поселение — входит в Нижнеломовский район Пензенской области
 Норовское сельское поселение — входило в Новодеревенский район Рязанской области